

Musica 
 Fun – gruppo musicale italiano
 Fun. – gruppo musicale statunitense
 Fun – singolo di Pitbull del 2015
 Fun – singolo dei Blondie del 2017
 Fun – album di Garth Brooks del 2020

Altro 
 FUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Funafuti International, Funafuti Atol, Tuvalu
 FUN – barca a vela e classe velica
 France université numérique – piattaforma web francese per l'istruzione
 Fun – rivista umoristica britannica

Pagine correlate 
 Fan (disambigua)